Een stoïcijns filosoof uit de 2e eeuw v.Chr., zie: Mnesarchos (stoïcijn)
 De vader én een zoon van de filosoof Pythagoras, zie Mnesarchos (vader van Pythagoras) en Mnesarchos (zoon van Pythagoras)